Сельское поселение Верейское — муниципальные образования (сельские поселения) в Московской области России:

 Сельское поселение Верейское — в Орехово-Зуевском районе.
 Сельское поселение Верейское — в Раменском районе.

См. также 
 Городское поселение Верея